Colofó és la inscripció o anotació posada al final d'un llibre
 Colofó (ciutat) és una antiga ciutat grega a l'Àsia Menor